Andělská Hora, città del distretto di Bruntál
 Andělská Hora, comune del distretto di Karlovy Vary